Agostino Puppo – rugbista a 15 italiano
Eugenio Puppo – calciatore italiano
Henri Puppo – ciclista italiano naturalizzato francese
Mario Puppo – critico letterario italiano
Romano Puppo – attore e stuntman italiano
Sandro Puppo – allenatore di calcio e calciatore italiano